Большие Пруды — название населённых пунктов в России:
 Большие Пруды — хутор в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Большие Пруды — посёлок в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Большие Пруды — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Большие Пруды — деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Большие Пруды — деревня в Алексинском районе Тульской области.

 Большие Пруды — прежнее название села Пруды в Кировском районе Крыма.